Sankt Andrä (Karinthië)
 Sankt Andrä (Lungau)
 Sankt Andrä am Zicksee
 Sankt Andrä-Höch 
 Sankt Andrä-Wördern